Telovýchovná jednota Trnávka byl slovenský fotbalový klub, který sídlil v bratislavské městské části Ružinov (místní část Trnávka). Založen byl v roce 1932 pod názvem SC Dornkapl, zanikl v roce 2009 po fúzi se Slovanem Ivanka pri Dunaji.

Své domácí zápasy odehrával na stadionu v Trnávce.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1932 – SC Dornkapl (Sport-Club Dornkapl)
 TJ TSMB Bratislava-Trnávka
 TJ Trnávka (Telovýchovná jednota Trnávka)
 2009 – fúze s FK Slovan Ivanka pri Dunaji ⇒ zánik

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Profil klubu na mkregion.sk 

Zaniklé slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1932
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2009
Fotbal v Bratislavě
Sportovní kluby v Bratislavě